Усатенко Володимир Іванович (* 1949) — головний енергетик Красноградської дослідної станції науково-виробничого об'єднання по кукурудзі «Дніпро». Народний депутат України 1-го скликання.
 Усатенко Галина Дмитрівна (* 1941) — новатор виробництва, крутильниця Бердянського заводу скловолокна. Герой Соціалістичної Праці.
 Усатенко Денис Олександрович (* 1977) — творець і редактор відомого в російському сегменті мережі сайту «Анекдотов.net».
 Усатенко Юрій Спиридонович (* 1935) — 1-й секретар Амвросіївського районного комітету КПУ Донецької області, секретар Донецького обласного комітету КПУ.
Прізвища на -ко